Рики Чарльз Пирс (; родился 19 августа 1959 года, Даллас, штат Техас) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. Учился в Общественном колледже Уалла-Уалла и Университете Райса, в 1982 году был выбран на драфте НБА под 18-м номером командой «Детройт Пистонс». Позже выступал за команды «Сан-Диего Клипперс», «Милуоки Бакс», «Сиэтл Суперсоникс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Индиана Пэйсерс», «Денвер Наггетс», «Шарлотт Хорнетс» и «АЕК». Всего в НБА провёл 16 сезонов. Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1991). Два раза признавался лучшим шестым игроком НБА (1987, 1990). В 1982 году признавался баскетболистом года среди студентов конференции Southwest. Всего за карьеру в НБА сыграл 969 игр, в которых набрал 14 467 очков (в среднем 14,9 за игру), сделал 2296 подборов, 1826 передач, 768 перехватов и 147 блокшотов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Райс Оулс» (баскетбол)
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Сан-Диего Клипперс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки БК АЕК